La Delta Ethniki 1984-1985 è la 3ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1985-1986
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1985-1986
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1985-1986
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1985-1986
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1985-1986
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1985-1986
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1985-1986
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1984
Calcio nel 1985